Falk är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Falk 8 779
 Falck 1 232
 Falch 32
 Falc 8
Tillsammans med 3 personer som stavar sitt namn på annat sätt blir detta 10 054 personer, vilket ger namnet plats nummer 80 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet förekommer liksom det identiska fågelnamnet på flera andra språk.

Släkter
 Falk (släkt) – släkter med namnet Falck

Personer med efternamnet Falk eller Falck

A
 Abraham Falk (mitten av 1600-talet), psalmförfattare
 Adalbert Falk (1827–1900), preussisk politiker
 Albert Falk (1874–1961), skolman och historiker
 Alexander Falk (född 1993), ishockeyspelare
 Anders Falck (1740–1796), skolman och astronom
 Anders Falk (född 1949), musiker (Adolphson-Falk)
 Anders Falk (kyrkomålare) (aktiv 1683–1710)
 Andreas Falk (född 1983), ishockeyspelare
 Ann Mari Falk (1916–1988), författare och översättare
 Anna Falck (född 1967), företagsledare
 Ante Falk (1886–1976), spelman
 Arthur Falk (1904–1991), överste i flygvapnet
 August Falck (1882–1938), skådespelare
 August Falck (läkare) (1825–1901)
 August Falk (1861–1935), pedagog
 Axel Falk (född 1963), vissångare och estradör
 Axel Falk (präst) (1821–1904), präst och lärare

B
 Beata Falk (född 1989), orienterare
 Bengt Falk (cirka 1550–1600), militär
 Bengt Falck (född 1927), histolog, professor
 Bertil Falck (född 1941), entreprenör
 Bertil Falk (född 1933), journalist, författare, redaktör och utgivare
 Bertil Falck (arkitekt) (1925–2020)
 Bisse Falk (född 1950), journalist, fotograf och författare
 Bo Falk (född 1942), fotbollstränare

C
 Carl Falk (1835–1906), apotekare och politiker
 Carl Falk (musikproducent) (född 1980), låtskrivare och musikproducent
 Carolina Falck (född 1961), dramatiker och barnboksförfattare
 Cats Falck (1953–1984), journalist
 Cecilia Falk (1960–2021), språkvetare
 Charles Falk (född 1957), musiker, skådespelare
 Christian Falk (1962–2014), pianist, kompositör och musikproducent

D
 DJ Falk (född 1967), norsk diskjockey

E
 Elin Falk (1872–1942), gymnastikinspektor
 Elisabeth Falk (1936–2021), skådespelare
 Erik Falk, flera personer
 Erik Falk (biskop) (1510-talet–1570)
 Erik Falck (diplomat) (omkring 1554–omkring 1606)
 Erik Falk (historiker) (1873–1944)
 Erik Falk (industriman) (1875–1952)
 Erling Falk (1887–1940), norsk politiker
 Eva Falck (1764–1810), finländsk värdshusvärd

F
 Feliks Falk (född 1941), polsk filmregissör
 Fredrik Falk (född 1950), journalist, copywriter och författare
 Fredrika Eleonora Falck (1719–1749), psalmförfattare
 Frida Falk (1875–1948), operettsångerska, sopran

G
 Gabo Falk (1899–1975), dansare och danspedagog
 Georg Falk (1907–1960), författare av revysketcher
 Greger Falk (1910–1990), militär
 Greta Falk-Simon (1907–2004), konstnär
 Gun-Britt Falck, tidigare Öhrström (1935–1999), skådespelare
 Gunnar Falk flera personer
 Gunnar Falk (advokat) (född 1950)
 Gunnar Falk (journalist) (1922–2000), journalist och författare
 Gunnar Falk (skådespelare) (född 1955)
 Gustaf Falk (1853–1888), porträttmålare
 Gustav Falck (1874–1955), dansk konstvetare och museiman
 Gustav Adolf Falk (1882–1925), arkitekt
 Gösta Falck (1920–2006), konstnär och musiker

H
 Hanna Falk (född 1989), längdskidåkare
 Hans Falk, flera personer
Hans Falck (1891–1972), jurist och ämbetsman
Hans Falk (författare) (född 1949), författare och idéhistoriker
Hans Falk (sportprofil) (född 1958), ledare inom cykelsport
 Helena Falk (född 1978), boxare och kampsportare
 Helmer Falk (1829–1917), militär och politiker
 Herman Falk (politiker) (1869–1919), jurist och politiker
 Herman Adolph Falk (1785–1865), överjägmästare
 Hildegard Falck (född 1949), tysk friidrottare
 Hildegard Falck (konstnär) (1922–1998)
 Hjalmar Falk, flera personer
 Hjalmar Falk (filolog) (1859–1928), norsk filolog
 Hjalmar Falk (general) (1884–1954),  general
 Hjalmar Fredrik Falk (1856–1938), konstnär
 Hugo Falk (1862–1925), författare

I
 Ide Pedersdatter Falk (omkring 1358–1399) dansk godsägare och klosterstiftare
 Ismo Falck (född 1966), finländsk bågskytt

J
 Jeanna Falk (1901–1980), dansare och danspedagog
 Jennifer Falk (född 1993), fotbollsspelare
 Jeremias Falck (1609–1677), tysk-polsk kopparstickare
 Johan Falck (1909–1983), teaterchef och regissör
 Johan Johansson Falck (1665–1723), bryggare och riksdagsman
 Johan Peter Falck (1732–1774), botaniker och läkare 
 Johannes Daniel Falk (1768–1826), tysk filantrop och författare
 John Falk (1873–1956), ämbetsman
 Jojo Falk (född 1970), illustratör och serietecknare
 Jonas Falk (1944–2010), skådespelare
 Jonas Falk (rånare) (1828–1855), rånmördare
 Jonathan Falck (född 1954), chefredaktör
 Josef Falk (1864–1952), skolman
 Justin Falk (född 1988), kanadensisk ishockeyspelare

K
 Karin Falk (född 1982), författare och journalist
 Karin Falck (född 1932), regissör och TV-producent
 Karin Falck (skådespelare) (född 1964), barnskådespelare, regissör och producent av dokumentärfilmer
 Karl Falk (1890–1973), lantbrukare och politiker, socialdemokrat
 Kerstin Thorvall-Falk (1925–2010), författare och illustratör, se Kerstin Thorvall
 Knut Falk (1836–1918), direktör och politiker
 Knut Falck (journalist) (1877–1943), redaktör
 Knut-Olof Falk (1906–1990), professor i slaviska språk
 Kurt Falck (1888–1972), pedagog och ämbetsman

L
 Lars Falk, flera personer
 Lars Falck (1737–1788), brukspatron och handelsman
 Lars Falk (militär) (1914–1994), militär
 Lars Falk (tecknare) (1927–1985), konstnär
 Lars Erik Falk (1922–2018), konstnär
 Lasse Falk (född 1947), ishockeytränare
 Lauritz Falk (1909–1990), norsk-svensk skådespelare
 Lee Falk (1911–1999), amerikansk serieförfattare
 Lennart Falk (1908–1972), kompositör, visförfattare, artist, flygingenjör, signatur "Pim-Pim"

M
 Marcus Falk-Olander (född 1987), fotbollsspelare
 Markus Falck (född 1962), riksspelman
 Matths Falk, flera personer
 Matths Falk (ämbetsman) (1834–1918), landssekreterare
 Matths Falk (matematiker) (1841–1926), professor
 Miksa Falk (1828–1908), ungersk publicist och politiker
 Milke Falck (född 1955), organist och kördirigent
 Mogens Falck (1879–1950), dansk författare, redaktör och reklamman
 Mona Falk (född 1951), textilkonstnär
 Mårten Falk (född 1973), konsertgitarrist

N
 Nichlas Falk (född 1971), ishockeyspelare
 Nicolaus Falck (1784–1850), schleswig-holsteinsk politiker
 Nicolaus Philippi Falk (död troligen 1638), kyrkoherde i Övertorneå
 Niklas Falk (skådespelare) (född 1947)
 Nils Falk, flera personer
 Nils Falk (konstnär) (verksam omkring 1700), bildhuggare
 Nils Falk (militär) (1898–1964), överste
 Nils Falk (jurist) (1901–1984), häradshövding
 Nils Constantin Falck (1837–1904), trävaruhandlare

O
 Olle Falk (1888–1978), riksspelman
 Olof Falck (död före 1695), boksamlare
 Otto Falk (1816–1889), militär och politiker

P
 Paul Falk, flera personer
 Paul Falk (filolog) (1894–1974), filolog och professor
 Paul Falk (konståkare)(född 1921), tysk konståkare
 Peder Falk (född 1947), skådespelare
 Per Falk, flera personer
 Per Falk (militär) (1879–1944), överste
 Per Falk (målare) (1924–1982), målare, skulptör och teaterdekoratör
 Pernilla Falk (född 1986), fotbollsspelare
 Peter Falk (1927–2011), amerikansk skådespelare
 Peter Emanuel Falck (född 1952), manusförfattare och producent
 Peter Simonsson Falck (död 1622), diplomat

R
 Ragnar Falck (1905–1966), skådespelare
 Ragnar Falk (1903–1977), konstnär
 Rasmus Falk (född 1992), dansk fotbollsspelare
 Richard Falck (1873–1955), tysk botaniker
 Richard A. Falk (född 1930), amerikansk jurist
 Robert Falk (1886–1958), rysk konstnär
 Rolf Falk-Larssen (född 1960), norsk skridskolöpare
 Rudolf Falk (1898–1988), långdistanslöpare
 Rune Falk (1926–2007), arkitekt

S
 Svante Falk (1845–1928), militär
 Sven Falk (1907–1993). konstnär

T
 Torleif Falk (född 1961), arkitekt
 Torsten Falk (1902–1994). konstnär
 Tue Falk (1703–1789=), tecknare, skulptör och träsnidare

U
 Ulrikke Falch (född 1996), norsk skådespelare

V
 Valter Falk (1902–1980), typografisk formgivare, författare och samlare
 Vanessa Falk (född 1985), sångerska och låtskrivare
 Vibeke Falk (1918–2011), norsk skådespelare
 Viking Falk (1924–2019), läkare

W
 Wendela Falck (1854–1926), lärarinna och konstnär
 Wilhelm Falk (1825–1907), bruksägare och politiker

Z
 Zacharias Simonsson Falk (död före 1629), handelsman och häradshövding

Å
 Åke Falck (1925–1974), regissör, programledare, manusförfattare

Fiktiva personer med efternamnet Falk
 Arvid Falk, huvudperson och författarens alter ego i August Strindbergs roman Röda rummet från 1879
 Hertha Falk, huvudperson i Fredrika Bremers roman Hertha eller en själs historia från 1856
 Johan Falk, huvudperson i en filmserie regisserad av bland annat Anders Nilsson, skapade 1999–2012

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn
Tyska efternamn